Sergio Almiron peut désigner :
 Sergio Omar Almirón, un footballeur argentin, champion du monde en 1986 ;
 Sergio Bernardo Almirón, un footballeur argentin, fils de Sergio Omar Almiron.